Ла Росина има више значења:

 Ла Росина (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Росина (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику